Het seizoen 2011–12 van BC Apollo was het 1e seizoen van de club. Ze speelden in hun eerste jaar in de Promotiedivisie, met als doel om op termijn ABC Amsterdam op te volgen op het hoogste niveau, die in zomer 2011 een faillissement moest ondergaan.

Verloop van het seizoen
Veel spelers van de toenmalige succesorganisatie sloten zich aan bij de selectie van dit seizoen. In de Promotiedivisie werden veel tegenstanders verslagen, al had Apollo veel moeite met Binnenland uit Barendrecht. Naarmate het seizoen vorderde kwamen er steeds meer plannen te grondslag om na één jaar geen basketbal op het hoogste niveau gelijk weer een doorstart te maken. Voorzitter Menno Fluks presenteerde daarvoor op 10 maart 2012 een businessplan in een thuiswedstrijd tegen ZZ Leiden 2. Apollo eindigde uiteindelijk op de tweede plek in de Promotiedivisie. Dit was voldoende voor een plek in de Final Four. Door twee keer van de Hoppers uit Hoorn te winnen, kon Apollo zich opmaken voor de Finale in Topsportcentrum Almere. De tegenstander was koploper Binnenland. Uiteindelijk ging het kampioenschap naar BC Apollo, en slaagde zij er ook in om terug te keren op het hoogste niveau.

Spelers

Wedstrijden promotiedivisie

Final Four halve finale

Final Four finale

Nederlandse basketbalclub in het seizoen 2011-12